Aravantinos ist der Familienname folgender Personen:

 Panos Aravantinos (1884–1930), griechisch-deutscher Bühnenbildner
 Vassilis L. Aravantinos (* 1950), griechischer Klassischer Archäologe und Mykenologe